6218 Mizushima – asteroide della fascia principale
 Takahiro Mizushima — doppiatore giapponese 
 Hiro Mizushima — attore, scrittore e modello giapponese
 Mitsubishi Mizushima — motocarro prodotto dalla Mitsubishi Motors Corporation
 Linea principale Mizushima — ferrovia urbana della città di Kurashiki, in Giappone